«The Ultimate Collection» — альбом-сборник лучших хитов шведской поп-группы «Ace of Base», выпущен 19 июля 2005 года компанией Universal. Альбом состоит из трёх дисков, на одном из которых находятся только ремиксы.

Список композиций альбома 
Диск 1
 «All That She Wants»
 «Wheel of Fortune»
 «Happy Nation»
 «The Sign»
 «Waiting for Magic»
 «Don’t Turn Around»
 «Living In Danger»
 «Lucky Love»
 «Beautiful Life»
 «Never Gonna Say I’m Sorry»
 «My Déjà Vu»
 «Perfect World»
 «Life Is A Flower»
 «Cruel Summer»

Диск 2
 «Donnie»
 «Travel To Romantis»
 «Always Have, Always Will»
 «Everytime It Rains»
 «Cecilia»
 «Tokyo Girl»
 «C’est La Vie (Always 21)»
 «Hallo Hallo»
 «Love In December»
 «Beautiful Morning»
 «Unspeakable»
 «The Juvenile»
 «Da Capo»
 «What’s The Name Of The Game»

Диск 3
 «Wheel Of Fortune» [Original Club Mix]
 «My Mind» [Mindless Mix]
 «All That She Wants» [Banghra Version]
 «Happy Nation» [Remix]
 «The Sign» [Dub Version]
 «Don’t Turn Around» [Stretch Version]
 «Lucky Love» [Armand’s 'British Nites' Remix]
 «Cruel Summer» [Big Bonus Mix]
 Megamix: «Wheel Of Fortune/All That She Wants/Don’t Turn Around/The Sign»

Альбомы Ace of Base
Альбомы 2005 года